

Astronomia 
 Corinto – cratere marziano

Geografia 
 Corinto – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Corinto – comune della Colombia nel dipartimento di Cauca
 Corinto – città di El Salvador
 Corinto – città della Grecia
 Corinto – città del Nicaragua

Storia  
 Corinto – antica città della Grecia

Altro
 Corinto – personaggio della mitologia greca
 Corinto – poemetto di Lorenzo il Magnifico
 Corinto – varietà d'uva

Pagine correlate

 Korinthos